

Brasil
 Sinop — município no estado de Mato Grosso
 Microrregião de Sinop — no estado de Mato Grosso
 Sinop Futebol Clube — clube de futebol da cidade homónima
 Diocese de Sinop — da cidade homónima
 Colonizadora Sinop

Turquia
 Sinop (província) — no norte da Turquia
 Sinope (Turquia) — capital da província homónima
 Batalha de Sinop — batalha naval travada em 30 de novembro de 1853 entre russos e otomanos

Ver também
Sinope

Desambiguações de topônimos